Papež Honorij je bilo ime več papežev:

 Papež Honorij I. (625–638)
 Papež Honorij II. (1124–1124)
 Papež Honorij III. (1216–1227)
 Papež Honorij IV. (1285–1287)

Protipapež 

 Protipapež Honorij II. (1061–1064)